Alcohol (engl. für Alkohol) steht für:

 Alcohol (Zeitschrift), wissenschaftliche Zeitschrift
 Alcohol 120%, CD/DVD-Emulator mit Brennfunktion
 Alcohol, Lied von Herbert Grönemeyer, siehe Alkohol (Lied)

 Siehe auch
 Alcohol Creek (Begriffsklärung)
 Alkohol (Begriffsklärung)